

Geografia

Francia 
 Bussy – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Bussy – comune nel dipartimento dello Cher (Centro-Valle della Loira)
 Bussy-Albieux – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Bussy-en-Othe – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Bussy-la-Pesle – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Bussy-la-Pesle – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Bussy-le-Château – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Bussy-le-Grand – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Bussy-le-Repos – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Bussy-le-Repos – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Bussy-lès-Daours – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Bussy-lès-Poix – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Bussy-Lettrée – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Bussy-Saint-Georges – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Bussy-Saint-Martin – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Gigny-Bussy – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Bussy – ex comune ora frazione di Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Bussy-Chardonney – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Bussy-sur-Morges – ex comune ora frazione di Bussy-Chardonney, comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Bussy-sur-Moudon – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Persone 
 Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693) – scrittore francese
 Simon Bussy (1870-1954) – pittore francese

Pagine correlate 
 Bussy-le-Repos – pagina di disambiguazione
 Bussy-la-Pesle – pagina di disambiguazione
 Debussy (disambigua) – pagina di disambiguazione